Rubiner ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Rubiner (1881–1920), deutscher Schriftsteller und Expressionist
 Frida Rubiner (1879–1952), Mitbegründerin der KPD, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Wilhelm Rubiner (1851–1925), deutscher Journalist und Schriftsteller